Good to Be Bad — десятый альбом группы Whitesnake, вышедший в апреле 2008 года, первый студийный альбом группы после долгого перерыва — для концертного альбома Live: In the Shadow of the Blues, вышедшего в 2006 году, было записано 4 новые композиции, предыдущий студийный альбом группы, Restless Heart (который Ковердэйл планировал выпустить сольно), вышел в 1997 году.

Список композиций 
Все песни написаны Дэвидом Ковердэйлом и Дагом Олдричем.

Чарты

Участники записи 
 Дэвид Ковердейл — вокал
 Даг Олдрич — гитары
 Реб Бич — гитары
  — клавишные
  — бас-гитара
  — ударные

Примечания

Ссылки 
 
 Good to Be Bad на сайте Allmusic.com

Альбомы Whitesnake
Альбомы 2008 года
Альбомы на английском языке
Хард-рок-альбомы
Альбомы хеви-метала